Topdivisie 1996 (Kazachs Бірінші Лигасы) was het vijfde seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd:

Kort overzicht van het seizoen
Het vijfde seizoen van de Topdivisie werd gespeeld tussen 12 april en 11 november 1996. De competitie werd uitgebreid naar 19 clubs. Taraz FK Jambıl pakte z'n eerste en - tot nu toe - enige landstitel door oud-kampioenen Ertis FK Pavlodar en Elimay FK Semey op 2 punten afstand te houden. De nationale beker ging voor de tweede maal naar Qayrat FK Almatı. Topscorer van de liga werd Vïktor Antonov van Ertis FK Pavlodar.

Vorig seizoen was er geen enkele club gedegradeerd; met drie promovendi (Eñbek FK Jezqazğan, Kökşe FK Kökşetaw en Qaysar-Munay FK Qızılorda) bestond de competitie dus, zoals gezegd, uit 19 ploegen, maar al na vier speelronden trok Gornyak FK Xromtaw zich om financiële redenen terug; de vier gespeelde duels van Gornyak werden ongeldig verklaard en de club werd niet opgenomen in de officiële eindstand. Later in het seizoen (na 18 speelronden) trok ook Kökşe FK Kökşetaw zich terug; de resterende 16 wedstrijden tot werden reglementaire 0-3-nederlagen verklaard, zodat Kökşe wel in de officiële eindstand opgenomen kon worden en volgend seizoen gewoon weer meedoet. De andere twee promovendi deden het met een 17e resp. 7de plaats in de eindrangschikking een stuk beter. Omdat vier ploegen (Munayşı Aqtaw FK, Qaynar FK Taldıqorğan, SKÏF-Ordabası FK Şımkent en Tobıl FK Kustanay) zich terugtrokken voor het seizoen 1997, hoefde geen enkele club te degraderen. Omdat er ook geen promovendi zijn, gaat de competitie volgend seizoen van start met 14 clubs.

Clubs

Kaart

Eindstand 1996

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 1996

1 Omdat Kökşe FK Kökşetaw zich na 18 wedstrijden terug heeft getrokken, werden de 16 overige wedstrijden omgezet in een 0-3-overwinning voor de tegenstander.

2 De resultaten van de 4 wedstrijden die Gornyak FK Xromtaw speelde voor het zich terugtrok uit de competitie werden nietig verklaard.

Topscorers 1996

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 1996